Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 2010 года прошёл с 19 по 21 марта в Херенвене (Нидерланды).

Календарь

Среди женщин

Итоговая таблица

NQ = не отобрались на заключительную дистанцию

Среди мужчин

Итоговая таблица

NQ = не отобрались на заключительную дистанцию
DNS = не вышли на старт

Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Март 2010 года
Международные спортивные соревнования в Херенвене
Чемпионаты мира в Нидерландах
Чемпионаты мира по конькобежному спорту по классическому многоборью